

Tramway 
 vligne 516A Bastogne - Marche-en-Famenne (SNCV Luxembourg) ;
 Ancienne ligne 516B Bastogne - Martelange (SNCV Luxembourg).

Voir aussi 
  

516